Гитон:

 Адриан Гитон (1761—1819) — французский генерал.
 
 Луи Бернар Гитон де Морво (1737—1816) — французский химик и государственный деятель.
 Гитон — персонаж романа Петрония «Сатирикон».
 Гитон — персонаж книг А. М. Волкова о Волшебной стране.